August Stähelin (1812-1886), Zwitsers ondernemer, spoorwegbestuurder en politicus
 Helene Stähelin (1891-1970), Zwitserse onderwijzeres en pacifiste
 Willi Stähelin (1897-1972), Zwitsers advocaat en politicus

Zwitserse achternaam